Gălești peut désigner :

 Gălești, une commune roumaine du județ de Mureș
 Gălești, une commune moldave du raion de Strășeni